Leonora puede referirse a las siguientes personas:

 Blanca Leonora Restrepo (n.1964), bióloga y botánica colombiana.
 Lenora de Barros (n.1953), poetisa y artista plástica brasileña.
 Leonora Amar (1926-2014), actriz de cine brasileña.
 Leonora Armellini (n.1992), pianista italiana.
 Leonora Balcarce (n.1978), actriz, modelo publicitaria y diseñadora de moda argentina.
 Leonora Baroni (1611-1670), intérprete y compositora de tiorba, laúd y viola, y cantante italiana.
 Leonora Carrington (1917-2011), pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana.
 Leonora Castaño Cano, campesina y defensora de los derechos de las mujeres colombiana, refugiada política en España desde 2003.
 Leonora Christina Ulfeldt (1621-1698), escritora danesa, hija del rey ChristianIV de Dinamarca.
 Leonora Cohen (1873-1978), sufragista y sindicalista británica.
 Leonora Colmor Jepsen (n.1998), cantante y figura del patinaje danesa.
 Leonora Dori (m.1617), mariscala, marquesa y condesa francesa.
 Leonora Duarte (1610-1678), compositora e intérprete musical flamenca.
 Leonora Fani (n.1954), actriz de cine italiana.
 Leonora Ferrari Tedeschi, más conocida como Elisa Christian Galvé (1922-2000), actriz argentina de cine, teatro y televisión.
 Leonora Howard King (1851-1925), médica y misionera canadiense que pasó 47 años practicando la medicina en China.
 Leonora Milà i Romeu, pianista y compositora española.
 Leonora Okine, actriz ghanesa.
 Leonora Saavedra Moctezuma (n.1956), oboísta y musicóloga mexicana.
 Leonora Speyer (1872-1956), poetisa y violinista estadounidense.
 Leonora Vicuña (n.1952), fotógrafa chilena.

Asimismo, en música, puede hacer referencia a:

 Leonora n.º 3 (Op. 72a), una de las diez oberturas que compuso Beethoven.
 Leonora (ópera), ópera en dos actos con música del compositor italiano Ferdinando Paër y libreto de Giovanni Schmidt.

Además, puede referirse a:

 (696) Leonora, asteroide.
 Leonora (Australia Occidental), ciudad de Australia.
 Leonora Latorre, personaje ficticio de la novela chilena Adiós al Séptimo de Línea, de Jorge Inostroza.

Véase también 

Nombres femeninos